Los Aguacates kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Los Aguacates, Nuevo Parangaricutiro, ort, 
 Los Aguacates, Acuitzio, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar